Rachanie peut faire référence à :

Toponymie 
En Pologne :
 dans la voïvodie de Lublin :
 Rachanie, une gmina rurale du powiat de Tomaszów Lubelski,
 Rachanie, village et chef-lieu de la gmina de même nom

Homonymie de toponyme